Saint Guillaume désigne plusieurs saints. 

Le plus célèbre est Guillaume de Gellone ou saint Guilhem, chevalier de Charlemagne, célébré le 28 mai. Mais la Saint-Guillaume correspondant à la fête des prénoms le 10 janvier est Guillaume de Bourges.

Saints de l'Église latine 
 Guillaume de Gellone (° vers 755 - †812), ou Guillaume d'Aquitaine ou saint Guilhem, duc d'Aquitaine et membre de l'entourage de Charlemagne, construisit un monastère à Gellone (aujourd'hui Saint-Guilhem-le-Désert) dans le diocèse de Lodève ; célébré le 28 mai ; le plus célèbre. 
 Guillaume de Volpiano (°962 - †1031), ou Guillaume de Cluny, religieux et réformateur piémontais, devint moine bénédictin à Cluny ; célébré le .
 Guillaume de Belmont (), avec Achéric, gentilshommes dégoûtés de l'inutilité de la vie mondaine qui construisirent un ermitage près de l'église de Belmont dans le massif des Vosges ; célébrés le 3 novembre.

Saints et bienheureux de l'Église catholique depuis le  
Par ordre chronologique du décès :
 Guillaume d'Eygliers († 1046), ou Guillaume de Calme, berger au monastère de Calme, étudia au monastère d'Oulx, puis à Avignon, devint prieur de la communauté de Notre-Dame de Calme ; célébré le 31 mars.
 Guillaume de Roskild († 1067), d'origine anglaise, aumônier du roi Canut de Danemark, devint évêque de Roskild ; célébré le 2 septembre. 
 Guillaume d'Hirschau (° début  - †1091), abbé d'Hirschau en Bavière ; célébré le 4 juillet.
 Guillaume Firmat (1026 - 1103), ermite
 Guillaume de Montevergine (°1085 - †1142), ou Guillaume de Verceil, moine, abbé de Montevergine en Italie ; célébré le 25 juin. 
 Guillaume de Saint-Thierry († 1149), bienheureux, abbé clunisien de Saint-Thierry au diocèse de Reims, puis cistercien au monastère de Signy dans les Ardennes ; célébré le 8 septembre. 
 Guillaume FitzHerbert († 1154), ou Guillaume d'York ou Guillaume de Thwayt, archevêque d'York ; célébré le 8 juin. 
 Guillaume de Pontoise († 1193), moine anglais d'origine, ami du roi de France Philippe Auguste ; célébré le 10 mai à Pontoise.
 Guillaume de Malavalle († 1197), ou Guillaume de Maleval, ermite fondateur d'un monastère près de Valenciennes et prédicateur ; célébré le 10 février.
 Guillaume de Norwich (°1125 - †1144), martyr anglais non canonisé ; célébré le 24 mars. 
 Guillaume de Foggia (), avec Pérégrin, ermites près de Foggia dans les Pouilles ; célébrés le 26 avril.
 Guillaume de Southwark († 1201), martyr anglais en Terre sainte ; célébré localement au diocèse de Southwark le 23 mai.
 Guillaume de Paris (°1105 - †1202), ou Guillaume Eskhil, confesseur ; célébré le 6 avril. 
 Guillaume de Bourges (°1120 - †1209), ou Guillaume du Donjon, archevêque de Bourges, patron de l'université de Paris ; célébré le 10 janvier.
 Guillaume Pinchon (milieu  - †1234), ou Guillaume de Saint-Brieuc, évêque de Saint-Brieuc ; célébré localement le 29 juillet.
 Guillaume de Neuchâtel (milieu  - †1232), ou Guillaume d'Angleterre ; célébré localement le 29 mars.
 Guillaume Arnaud († 1242), bienheureux, inquisiteur dominicain, martyr avec dix compagnons à Avignonet près de Toulouse ; célébré le 29 mai.
 Guillaume Greenwood († 1537), ou William Greenwood, bienheureux, opposé au roi Henri VIII, martyr chartreux à Londres ; célébré le 6 juin. 
 Guillaume Carter († 1584), martyr, condamné à être pendu à Tyburn pour sa fidélité à l'Église catholique romaine, durant la persécution menée par la reine Élisabeth  ; célébré le 11 janvier.
 Guillaume Saultemonche († 1593), martyr des huguenots à Aubenas dans le Vivarais ; célébré le 7 février.
 Guillaume Freeman († 1595), bienheureux, né dans le Yorkshire, prêtre et martyr en Angleterre sous la reine  ; célébré le 13 août. 
 Guillaume Scott († 1612), avec Richard Newport alias Richard Smith, bienheureux, prêtres et martyrs en Angleterre sous Jacques  ; célébrés le 30 mai.
 Guillaume Tirry  (°1608 - †1654), bienheureux, né à Cork, prêtre de l’Ordre des Frères de Saint-Augustin et martyr en Irlande ; célébré le 2 mai.
 Guillaume Courtet
 Guillaume Ireland († 1679), bienheureux, originaire du Lincolnshire en Angleterre, entra dans la Compagnie de Jésus, pendu puis écartelé avec le bienheureux Jean Grove à Tyburn-Londres ; célébré le 24 janvier. 
 Guillaume Howard († 1680), bienheureux, vicomte de Stafford, martyr à la Tour de Londres sous le roi Charles II d'Angleterre ; célébré le 29 décembre. 

 Guillaume Apor († 1945) ou Vilmos Apor, bienheureux, prêtre hongrois, « curé des pauvres », nommé évêque de Gyor ; célébré le 2 avril.

Lieux et édifices 
 Centre Saint-Guillaume, aumônerie catholique des étudiants de Sciences Po Paris, appelé ainsi du fait de la localisation du bâtiment principal de l'école au 27 rue Saint-Guillaume.
 Voir

Notes et références 

Guillaume
Guillaume